Kremna je lahko:
 Kremna, Bosna in Hercegovina
 Kremna, Užice (Srbija)